В одиночному розряді тенісного турніру ASB Classic 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гретхен Магерс здобула титул, у фіналі перемігши Террі Фелпс 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Террі Фелпс (фінал)
 Гретхен Магерс (переможниця)
 Барбара Геркен (2-ге коло)
 Елізабет Мінтер (півфінал)

  Вікі Нелсон-Данбар (2-ге коло)
 Анна-Марія Фернандес (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке (чвертьфінал)
 Андреа Голикова (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

WTA Auckland Open